Тригон:
 Тригон в анатомии — одна из треугольных поверхностей моляров (коренных зубов).
 Тригон в астрологии — группа из трёх последовательных знаков зодиака, связанная с одной из четырёх стихий (Огонь, Воздух, Вода, Земля).
 Тригон — древняя разновидность рамной треугольной арфы, небольшого размера.
 В древнегреческой мифологии:
 Тригон () — один из эпитетов бога Диониса.
 Тригон — кормилица Асклепия.
  — деревня в Греции.

См. также 
 Тригони, Михаил Николаевич
 Тригонит — цистит (воспаление мочевого пузыря) с преимущественной локализацией воспалительного процесса в области мочепузырного треугольника.
  — род пчёл.